Notes: ¹ km²

Referències 
 Associació Nacional del Govern

Vegeu també 
 Prefectures del Japó
 Llista de prefectures japoneses per població

Prefectures Japoneses Per Area